

Geografia 
 Ferrara – città italiana capoluogo della provincia omonima
 Ferrara di Monte Baldo – comune italiano della provincia di Verona
 Ferrara – frazione di Braies in provincia di Bolzano
 Ferrara – frazione di Sesto in provincia di Bolzano
 Ferrara – sito archeologico nel territorio comunale di Savignano Irpino in provincia di Avellino

Persone 

 Ferrara – cognome italiano

Altro 
 Ferrara Candy Company – azienda dolciaria statunitense